Mistrzostwa Europy Mikstów w Curlingu 2014 odbyły się między 14 a 20 września, w podkopenhaskim Tårnby, na lodowisku Tårnby Curling Club. 

Tytułu mistrzowskiego broniła reprezentacja Niemiec. W zawodach udział wzięło 25 reprezentacji. Do rywalizacji powrócił zespół Holenderski, z uczestnictwa zrezygnowali Irlandczycy.

Były to ostatnie mistrzostwa Europy mikstów. 7 września 2014 na walnym zgromadzeniu Światowej Federacji Curlingu postanowiono począwszy od sezonu 2015/2016 zastąpić zawody mistrzostwami świata.

Złote medale zdobyła reprezentacja Szwecji (Patric Mabergs), w finale zwyciężyła wynikiem 9:2 Norwegów (Steffen Walstad). Na trzecim stopniu podium uplasowali się Szwajcarzy (Silvana Tirinzoni), którzy w ostatnim meczu wygrali 7:5 ze Szkotami (Kyle Smith).



Reprezentacje

Round Robin 
Po sesji 20.

Sesja 1. 
14 września 2014; 8:00

Sesja 2. 
14 września 2014; 12:00

Sesja 3. 
14 września 2014; 16:00

Sesja 4. 
14 września 2014; 20:00

Sesja 5. 
15 września 2014; 8:00

Sesja 6. 
15 września 2014; 12:00

Sesja 7. 
15 września 2014; 16:00

Sesja 8. 
15 września 2014; 20:00

Sesja 9. 
16 września 2014; 8:00

Sesja 10. 
16 września 2014; 12:00

Sesja 11. 
16 września 2014; 16:00

Sesja 12. 
16 września 2014; 20:00

Sesja 13. 
17 września 2014; 8:00

Sesja 14. 
17 września 2014; 12:00

Sesja 15. 
17 września 2014; 16:00

Sesja 16. 
17 września 2014; 20:00

Sesja 17. 
18 września 2014; 8:00

Sesja 18. 
18 września 2014; 12:00

Sesja 19. 
18 września 2014; 16:00

Sesja 20. 
18 września 2014; 20:00

Tie-breaker 
19 września 2014; 10:00

19 września 2014; 14:30

Play-off

Ćwierćfinały 
19 września 2014; 19:00

Półfinały 
20 września 2014; 10:00

Mały finał 
20 września 2014; 15:00

Finał 
20 września 2014; 15:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Mistrzostw
 

2014
2014 w curlingu
Curling w Danii
2014 w Danii
Region Stołeczny